Lilac (in inglese lilla o lillà) può riferirsi a:

Musica 
Lilac – EP del 1998 dei Raphael
Lilac – album del 2021 di IU